Niro steht für:
 Kia Niro, Automodell der Marke Kia
 Niro, nicht rostender Stahl, siehe Rostfreier Stahl
 Niro (Rapper), französischer Musiker
 The Niro, italienischer Musiker

Siehe auch:
 De Niro (Begriffsklärung)